Cette page présente le bilan des saisons du FC Schalke 04 de 1933 à nos jours.

Les résultats peuvent être séparés en trois parties: 
Les Gauligen (1933-1944): Première organisation, seize championnats provinciaux dont les vainqueurs disputent ensuite un tournoi (quatre groupes) débouchant au titre de Champion d'Allemagne. Football amateur.
Les Oberligen (1945-1963): Cinq championnats régionaux dont les vainqueurs et certains vice-champions se qualifient pour la phase finale du championnat d'Allemagne en fin de saison. Football semi-professionnel.
La Bundesliga (1963-auj.): Championnat à poule unique et professionnel.

Gauliga (1933-1944) 
NB : Div. Prov. : Division provinciale, Clas. : Position, Pts : Nombre de points, B.P. : Buts inscrits, B.C. : Buts encaissés, Diff. : Différence de buts

Oberliga (1945-63)  
NB : Div. Rég. : Division régionale, Clas. : Position, Pts : Nombre de points, B.P. : Buts inscrits, B.C. : Buts encaissés, Diff. : Différence de buts, Moy. spec. : moyenne des spectateurs en stade, Tour final: championnat d'Allemagne

Bundesliga (1963- ) 

NB : Clas. : Position, J : Matches joués, V : Victoires, N : Matches nuls, D : Défaites, Pts : Nombre de points, B.P. : Buts inscrits, B.C. : Buts encaissés, Diff. : Différence de buts

Schalke 04
FC Schalke 04